Moritzburg jelentései

 Moritzburg (Szászország), település Szászországban, Meißen kerületben, Drezda közelében
 Moritzburg kastély (Schloss Moritzburg), kastély ugyanott
 Moritzburg (ménes) (Landgestüt Moritzburg), Szászország tartományi méntelepe, ugyanott
 Moritzburg (Halle an der Saale), vár Halle an der Saale városban, Szász-Anhalt tartományban
 Moritzburg kastély (Zeitz), várkastély Zeitz-ben, Szász-Anhalt tartományban